Danielle McCulley – ex cestista statunitense
 Johnston McCulley – scrittore e sceneggiatore statunitense
 Michael McCulley – ex astronauta e ingegnere statunitense